HMAS „Hobart” – nazwa, którą nosiły do tej pory trzy okręty Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojenne; pochodzi od miasta Hobart:
 HMAS „Hobart” (D63) – krążownik lekki typu Leander z okresu międzywojennego
 HMAS „Hobart” (D 39) – niszczyciel rakietowy typu Perth z lat 60. XX wieku
 HMAS „Hobart” (DDG 39) – niszczyciel rakietowy typu Hobart, w służbie od 2017 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy australijskich okrętów